Сабик — многозначный термин:

 Сабик — посёлок в Свердловской области;
 Сабик — станция Свердловской железной дороги;
 Сабик — гора в Свердловской области;
 Сабик — звезда в созвездии Змееносца;